Altental bezeichnet:
 Altental (Blaubeuren), Weiler der Stadt Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Altental (Tuttlingen), Weiler der Stadt Tuttlingen im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg